Osoby:
 Achilles Andreae – niemiecki geolog
 Johann Valentin Andreae – niemiecki pisarz
 Kerstin Andreae – niemiecka polityk
 Volkmar Andreae – szwajcarski kompozytor

Zobacz też:
 Andrae
 Andree
 Cymindis andreae